Olaszország
 Brenta, folyó Veneto régióban
 Brenta, hegység Trentino régióban, a Déli-Mészkőalpok része 
 Brenta, település Varese megyében, Lombardiában